Arminio puede hacer referencia a alguno de los siguientes conceptos:

 Arminio. Caudillo germano que en el año 9 d. C. derrotó al ejército romano dirigido por Publio Quintilio Varo en la batalla del bosque de Teutoburgo.
 Arminio (Biber). Ópera del compositor Heinrich Ignaz Biber, escrita en 1690.
 Arminio (ópera). Ópera del compositor Georg Friedrich Händel, escrita en 1736.
 Armínio Fraga. Economista brasileño, presidente del Banco Central de Brasil entre 1999 y 2003.